De trolleybus van Idar-Oberstein deed tussen 1932 en 1969 dienst in de in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts gelegen stad Idar-Oberstein. Het net bestond uit één enkele lijn zonder nummer. Tot 1956 was de trolleybus aanvullend aan de in het jaar 1900 geopende tramlijn en vanaf dan kwam ze ook in de plaats van de tram van Idar-Oberstein. Zowel tram als trolleybus werden uitgebaat door het vervoerbedrijf Stadtwerke Idar-Oberstein. De stroomvoorziening was in handen van de Oberstein-Idarer Elektrizitäts-AG (OIE), een dochterbedrijf van RWE. Het busvervoer wordt heden ten dage geëxploiteerd door de Verkehrsgesellschaft Idar-Oberstein (VIO). De trolleybus werd lokaal Droht genaamd, een verkorte vorm van het Paltsisch woord Drohtesel, of in het Hoogduits Drahtesel.

Geschiedenis 
Al sinds 1900 verbond de stadstram beide wijken Idar en Oberstein die tot 1933 zelfstandige entiteiten waren. Hoofddoel was Idar te verbinden met het perifeer en aan de Nahetalbahn gelegen station Idar-Oberstein.

Een beoogde uitbreiding van de tram naar het verder naar het noorden gelegen Tiefenstein (dat in 1930 bij Idar werd ingelijfd), was technisch niet realiseerbaar vanwege de smalle en steile doorgang bij de Evangelische stadskerk. Als alternatief koos RWE voor de trolleybus. De introductie van het op dat ogenblik modernste vervoermiddel gebeurde op initiatief van de toenmalige burgemeester Ludwig Bergér. Hij vond het voorbeeld in Engeland, waar Bergér samen met een delegatie onder leiding van de edelsteenhandelaar Heinrich Albert Becker overtuigd geraakte van de voordelen van de trolleybustechnologie.

Aansluitend op de tramlijn die eindigde aan de Alexanderplatz in Idar, kwam op 22 februari 1932 de circa vier kilometer lange enkelsporig uitgevoerde trolleybuslijn tussen Idar, Am Pfarrgarten - Tiefenstein, Rodter Mühle in dienst. De aanleg duurde ongeveer één jaar. In Idar keerden de trolleybussen middels een bovenleidingsdriehoek aan de kruising met de huidige Harald-Fissler-Straße. Omdat de trolleybussen onderdak vonden in de tramstelplaats werd parallel aan de trambovenleiding een trolleybusbovenleiding geplaatst tussen Idar, Am Pfarrgarten en de stelplaats. Dit diensttraject was 1,5 kilometer lang. Het bedrijf van Idar-Oberstein was na de in 1930 geopende trolleybus Mettmann-Gruiten - het tweede moderne trolleybusbedrijf van Duitsland.

Na meer dan vijftig jaar exploitatie was de traminfrastructuur in het midden van de jaren 1950 aan vernieuwing toe maar door de steeds sterker wordende hinder van het overig verkeer in de smalle straten van het stadscentrum, besliste men om het trambedrijf op te heffen en te vervangen door de trolleybus. Zodoende kon tussen het station en Tiefenstein een doorgaande lijn gecreëerd worden en kwam er op 29 juli 1956 een einde aan de tram van Idar-Oberstein.

Amper zeven jaar nadat de trolleybus zijn grootste lengte bereikte, halveerde de OIE de lijn vanaf 1 mei 1963 tot het traject tussen het station en Idar, ongeveer gelijk aan loop van de vroegere tramlijn. Tiefenstein werd vanaf dan per autobus bediend. Het resterende trolleybustraject werd op 11 mei 1969 stilgelegd en verbust. Daarmee kwam er na bijna 70 jaar een einde aan het elektrisch stadsvervoer. Oorzaken waren de voortschrijdende uitbreiding van het wegennet en het toenemend aantal eenrichtingsstraten waardoor een omvangrijke heraanleg van de bovenleiding nodig zou geweest zijn. De voormalige trolleybus wordt heden ten dage uitgebaat door buslijn 301.

Voertuigen 
Tijdens de gehele levensduur van de trolleybus van Idar-Oberstein, waren er in totaal tien voertuigen in dienst, alle standaardbussen.

De letter O verwees naar een trolleybus (in het Duits: Oberleitungsbus), dit in tegenstelling tot de autobussen die in Idar-Oberstein zelfs tot heden ten dage aangeduid worden met een K (in het Duits: Kraftomnibus). De nummers 1 tot 8 waren zowel in gebruik voor de trolleybus (O1 tot O8) als voor de autobus (K1 tot K8).

Trivia 
De op sommige oudere afbeeldingen van trolleybussen herkenbare voertuigkentekenplaat - O III - was in de jaren 1930 kenmerkend voor het Landkreis Birkenfeld, dat toen als onderdeel van het Vorstendom Birkenfeld deel uitmaakte van het Groothertogdom Oldenburg.

Zie ook 
 Lijst van steden met een trolleybusnetwerk

Externe links 
 Ludger Kenning – Straßenbahn und Obusse in Idar-Oberstein
 Idar vor 50 Jahren: Wenn der Trolleybus kam, flogen die Funken, Artikel uit de Rhein-Zeitung 
 Chronik der Verkehrsgesellschaft Idar-Oberstein GmbH

Idar-Oberstein
Verkeer en vervoer in Rijnland-Palts
Landkreis Birkenfeld